Rossellini è un cognome comune a diversi personaggi:
 Elettra Rossellini Wiedemann – modella italiana, figlia di Isabella
 Franco Rossellini – regista, attore e produttore cinematografico italiano
 Gil Rossellini (1956-2008) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano di origine indiana, figlio di Roberto
 Ippolito Rossellini – egittologo italiano
 Isabella Rossellini – attrice, regista e modella italiana, figlia di Roberto
 Isotta Ingrid Rossellini – scrittrice, saggista e accademica italiana, figlia di Roberto
 Renzo Rossellini – musicista italiano, fratello del più noto regista
 Renzo Rossellini – produttore cinematografico italiano, figlio di Roberto
 Roberto Rossellini – regista e sceneggiatore italiano